Artyom Petrosyan (1980) – calciatore uzbeko
Artyom Petrosyan (1986) – calciatore armeno